Ci-dessous une liste des films produits au Bhoutan. Les films sont tous produits en langue dzongkha, la langue nationale du Bhoutan.

Pour une liste alphabétique des films bhoutanais, voir :Catégorie:Film bhoutanais.

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Notes et références

Liens externes 
 Films bhoutanais sur l'Internet Movie Database

Bhoutan

Films